Passione — telenovela produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 20 horas entre 2010 e 2011, escrita por Silvio de Abreu
Passione (álbum) — álbum de Paul Potts
Passione (álbum de Andrea Bocelli) — álbum de Andrea Bocelli
 Passione d'amore — filme italiano de 1981, dirigido por Ettore Scola 
 Passione (filme) — filme estadunidense de 2010, dirigido por John Turturro

Desambiguação